José Artigas ist der Name folgender Personen:

* José Gervasio Artigas (1764–1850), uruguayischer General und Politiker
 José Llorens Artigas (1892–1980), spanischer Kunstkeramiker, siehe Josep Llorens i Artigas